DESCO peut faire référence à :
 diplôme d'études spécialisées en chirurgie orale ;
 l'ancienne Direction de l'Enseignement Scolaire (DESCO), en France ;

 Elisa Desco, athlète italienne, née en 1982, spécialiste de course en montagne ;
 Desco von Schulthess AG, une firme suisse, propriétaire de la manufacture horlogère suisse Maurice Lacroix ;
 Desco Records, un ancien label discographique disparu, fondé par Bando et Bosco Mann.

desco est un mot italien signifiant table de repas ou plateau :
 desco da parto, un type de peinture sur bois italien à la Renaissance (dont le desco da parto de Masaccio).